Greatest Hits Vol. 2 – kompilacja największych przebojów szwedzkiego zespołu ABBA, wydana w 1979 roku. Na tym albumie, po raz pierwszy umieszczone zostały dwa single: „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)” oraz „Summer Night City”.

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 www.discogs.com

Albumy kompilacyjne Abby
Albumy Atlantic Records
Albumy Epic Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1979